68 Borodiński Pułk Piechoty Imperatora Aleksandra III (ros. 68-й пехотный Бородинский Императора Александра III полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 29 listopada 1796.

Święto pułkowe: 26 sierpnia. Dyslokacja w 1914: Włodzimierz Wołyński (Владимир-Волынск).

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 19 Korpus Armijny (19 АК, 19 армейский корпус), Białystok
 17 Dywizja Piechoty (17-я пехотная дивизия), Chełm
 2 Brygada Piechoty, Kowel
 68 Borodiński Pułk Piechoty (68-й пехотный Бородинский Императора Александра III полк), Włodzimierz Wołyński

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 – 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?form_type_id=7&id=699 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego